Kiki Bertens e Johanna Larsson erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Andreea Mitu e Alicja Rosolska che hanno poi conquistato il titolo superando in finale Lesley Kerkhove e Lidzija Marozava per 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Oksana Kalašnikova /  Jaroslava Švedova (primo turno, ritirate)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (quarti di finale)

  Raluca Olaru /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Xenia Knoll /  Aleksandra Krunić (primo turno)

Wildcard 

  Susanne Celik /  Rebecca Peterson (quarti di finale)

  Cornelia Lister /  Anastasija Sevastova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2016
Swedish Open 2016